

Openbaar vervoerlijnen

Tram
 Tramlijn 22 (Utrecht), een tramlijn in Utrecht
 Tramlijn 22 (Gent), een voormalige tramlijn in Gent
 Tramlijn 22 (Rotterdam), een voormalige tramlijn in Rotterdam
 Tramlijn 22 (Amsterdam), een voormalige tramlijn in Amsterdam

Bus
 Buslijn 22 (Amsterdam), een buslijn in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam, met als route Station Sloterdijk - Muiderpoortstation.
 Buslijn 22 (Haaglanden), een buslijn in de regio Haaglanden, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland